Тви́стер — искусственная рыболовная приманка. В отличие от виброхвоста, он обычно не похож на рыбку.
Изготавливается из мягкого пластика, силикона или других полимерных материалов. Размер варьируется от 1 см до 30 см (последние используются в морской рыбалке).

Твистеры используются в качестве приманки (насадки) для ловли хищной рыбы. В рыбалке спиннингом твистер обычно насаживают на офсетный крючок или джиг-головку. В случае использования твистера с офсетным крючком приманка обладает повышенной «проходимостью» и используется при ловле в сильно закоряженных или заросших водной растительностью местах.

Помимо твистера со спирально закрученной хвостовой частью существует ещё виброхвосты, приманки в виде рыбки.

Твистер изобретён в 70-х годах XX века. Массовое производство наладила американская фирма Mister Twister, выпускающая одноимённые приманки по сей день. Другими известными производителями являются компании Lucky John, Mann’s, YUM, Action Plastics, Relax.

См. также 
 Блесна

Литература 
 

Искусственные приманки